USS Oklahoma puede referirse:
 al USS Oklahoma (BB-37), acorazado de la clase Nevada hundido en Pearl Harbor en 1941; o
 al USS Oklahoma (SSN-802), submarino nuclear de la clase Virginia Block V.